Kakaduowate (Cacatuidae) – rodzina ptaków z rzędu papugowych (Psittaciformes). Obejmuje gatunki występujące w różnego typu zadrzewionych okolicach, zamieszkujące Australię, Nową Gwineę i okoliczne wyspy, oraz wschodnią Indonezję i Filipiny.

Charakterystyka 
Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
 czubek na głowie
 krępa sylwetka
 dziób krótki i bardzo silny
 ubarwienie od białego, przez różowe i szare po czarne
 na grzbiecie pióra pudrowe
 podstawę pożywienia stanowią orzechy
 gniazda w dziuplach
 jaja wysiadują oboje rodzice
 ptaki długowieczne, dożywają ponad 40 lat

Systematyka 
Do rodziny należą następujące podrodziny:
 Calyptorhynchinae  – żałobnice
 Nymphicinae  – nimfy – jedynym przedstawicielem jest Nymphicus hollandicus  – nimfa.
 Cacatuinae  – kakadu

Filogeneza 
 Kladogram kakaduowatych według White i współpracowników (2011)

Według badań przeprowadzonych przez Nicole White i współpracowników w 2011 roku, wykorzystujących sekwencje mitochondrialnego DNA, linia ewolucyjna prowadząca do Cacatuidae oddzieliła się od jej grupy siostrzanej, Psittacidae, w eocenie, około 40,9 mln lat temu, natomiast ostatni wspólny przodek współczesnych kakadu żył w oligocenie, około 27,9 mln lat temu. Różnicowanie kakadu w oligocenie i miocenie mogło być częściowo spowodowane adaptacjami i specjalizacjami dzioba, które umożliwiły im zajęcie wolnych wcześniej nisz ekologicznych.

Przypisy